Тозини () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Тозини, Микеле (1503-1577) — флорентийский художник позднего Возрождения.
 Тозини, Фабрицио (род. 1969) — итальянский бобслеист.